Nahr-e Mochrī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nahr-e Mochrī (vattendrag), Khuzestan, 
 Nahr-e Mochrī (ort), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar